Kalamaki bezeichnet mehrere Orte

in Griechenland:

 einen südlichen Vorort Athens und Sitz der Gemeinde Alimos 
 eine Siedlung im Süden Kretas, siehe Kalamaki (Kreta)
 eine Ortsgemeinschaft in der thessalischen Gemeinde Kileler
 eine Ortsgemeinschaft in der thessalischen Gemeinde Notio Pilio
 eine Ortsgemeinschaft in der mittelgriechischen Gemeinde Lamia, siehe Lamia (Griechenland)
 eine Ortsgemeinschaft in der mittelgriechischen Gemeinde Thiva
 eine Ortsgemeinschaft auf der Insel Zakynthos
 eine Siedlung bei Lerna in der Gemeinde Argos-Mykene
 eine Siedlung in der Gemeinde Messini
 zwei Siedlungen gleichen Namens in der Gemeinde Dytiki Achaia
 eine Siedlung in der Gemeinde Kalavryta
 eine Siedlung auf der Insel Andros, siehe Andros (Griechenland)

in der Türkei:

 Kalamaki, griechischer Name der türkischen Stadt Kalkan